Роберто Тавола (,  7 серпня 1957, Лекко) — італійський футболіст
 Гран Тавола — Сієнський банк 1298 р.